Janseola är ett släkte av fjärilar. Janseola ingår i familjen Heterogynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Janseola